Nordgau peut désigner :
 le Nordgau, un ancien comté d'Alsace ;
 le , un ancien margraviat de Bavière.